

Hydronyme 
 Le Dombief est une rivière française du département Jura de la région Franche-Comté et un affluent gauche de la Lemme, c'est-à-dire un sous-affluent du Rhône par la Saine et l'Ain.

Toponyme 
 La Chaux-du-Dombief est une commune française, située dans le département du Jura et la région Franche-Comté.